Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 14. Februar 2014 im Skigebiet Rosa Chutor ausgetragen. Das Rennen bestand aus einem Abfahrts- und einem Slalomlauf, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben. Zum Start des Slaloms lag die Temperatur bei 11 °C.

Die Goldmedaille gewann der Schweizer Sandro Viletta. Silber gewann Ivica Kostelić aus Kroatien und Bronze ging an den Südtiroler Christof Innerhofer aus Italien.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Alpine Kombination (Männer)